Francisco José Orlich Bolmarcich (San Ramón, 10 de marzo de 1907 - San José, 29 de octubre de 1969), conocido popularmente como Chico Orlich, fue un político costarricense, y 34.° presidente de su país durante el período de 1962 a 1966.

Vida y familia 

Francisco Orlich nació en San Ramón, el 10 de marzo de 1907. Su ascendencia era predominantemente croata, ya que su abuelo Franjo Orlić Žic (castellanizado: Francisco Orlich Ziz) fue uno de los primeros inmigrantes croatas que llegaron a Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX, procedente de la isla de Krk en el mar Adriático. Muchos de ellos se establecieron al oeste del Valle Central en pueblos de la provincia de Alajuela, como San Ramón, que acogieron gran cantidad de campesinos europeos, primordialmente de España o Italia. De hecho, Franjo fue uno de los fundadores de dicha localidad, y ahí conoció y se casó con Francisca Zamora Salazar, procreando ocho hijos, incluyendo al padre de Francisco: José Ricardo Orlich Zamora, nacido en 1880.

Por otro lado, su madre Georgina Bolmarcich Lemecich era una dálmata étnica nacida en Cres, que contrajo nupcias con el padre de Francisco en Feldkirch, Austria, pues este había sido enviado a estudiar allí. Tiempo después migraría a Costa Rica cuando su esposo terminó su educación, junto con otra oleada de inmigrantes dálmatas hacia América que se asentaron en el país. Ya en Costa Rica, sus padres tuvieron siete hijos: Cornelio, Antonio, Francisco, Jorge, José Luis, Amalia y María Orlich Bolmarcich.

Realizó sus estudios de educación primaria en la escuela pública de San Ramón. Hizo sus estudios de educación secundaria en el Colegio Seminario, de San José, donde se graduó de Bachiller. En los Estados Unidos prosiguió estudios de contabilidad, comercio, administración de empresas e inglés. Previo a su carrera política también trabajó como zapatero y en el cultivo de café y caña de azúcar.

Se casó en Naranjo  el 16 de abril de 1932 con Marita del Carmen Camacho Quirós, nacida también el 10 de marzo en San Ramón pero en el año 1911, hija de Salustio Camacho Muñoz (diputado) y Zeneida Quirós Quirós (hija de Ascensión Quirós Montero), hermano de Justo Quirós Montero, a la vez abuelo de José Joaquín Trejos y de Daniel Oduber Quirós (también presidentes de la República), así como de Carlos Rodríguez Quirós (IV arzobispo de San José). De su matrimonio con Marita Camacho tuvo dos hijos: Francisco José y Mauricio Orlich Camacho.

Carrera política 
Fue Presidente Municipal de San Ramón de 1938 a 1940, diputado por Alajuela en los períodos de 1940 a 1944, 1946 a 1948 y 1953 a 1958.

Tras el alzamiento en armas proclamado por José Figueres Ferrer que dio inicio a la Guerra Civil de Costa Rica de 1948, fue comandante del Ejército de Liberación Nacional por el frente norte. Una vez finalizada la guerra ejerció en el gobierno de facto de la Junta Fundadora de la Segunda República la carteta de Secretario de Fomento y Ministro de Obras Públicas. Comandante supremo de la Fuerza Pública en 1955 para hacer frente a la invasión del país. Luego sería también Ministro de Obras Públicas en la presidencia democráticamente electa de José Figueres en el período 1953-1958. Fue candidato presidencial del Partido Liberación Nacional en 1958, perdiendo ante Mario Echandi Jiménez, luego candidato por el mismo partido en 1962 esta vez de forma exitosa. Orlich obtuvo 192.850 votos, Rafael Calderón Guardia por el Partido Republicano Nacional 135.535 votos, Otilio Ulate Blanco y su partido Unión Nacional 51.740 votos y Enrique Obregón Valverde 3.339 votos.

Presidencia (1962-1966) 

Electo presidente de Costa Rica para el período 1962-1966. Sus vicepresidentes fueron Raúl Blanco Cervantes y Carlos Sáenz Herrera. Durante su administración en Costa Rica se incorporó al Mercado Común Centroamericano, al suscribirse el Tratado General de Integración Centroamericana. La producción de artículos manufacturados que en 1962 era de un 12% del PIB, pasó a un 15% ocho años después. en diciembre de 1970.

Se inauguró el Hospital Nacional de Niños y se hizo frente a los graves problemas creados por la prolongada erupción del volcán Irazú (1963-1965). También se celebró en Costa Rica la reunión de los Presidentes centroamericanos con el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy en marzo de 1963. Se fundó el Instituto Nacional de Aprendizaje y se promovió una reforma en la educación media tendiente a incorporar materias vocacionales en el área agropecuaria y comercial. Al final de su mandato, por el Decreto Ejecutivo Presidencial del 16 de abril de 1965, se creó el Movimiento Nacional de Juventudes.

Fallecimiento 
Falleció en San José, el 29 de octubre de 1969 a los 62 años de edad.

Benemérito de la Patria 
El 25 de abril de 1977 la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo declaró Benemérito de la Patria, por Acuerdo N.º 1735, publicado en Gaceta N.º 82, del 30 de abril de 1977.

Ancestros hasta los bisabuelos

Notas

Enlaces externos 

Presidentes de Costa Rica
Beneméritos de la Patria
Políticos del Partido Liberación Nacional
Diputados de Costa Rica
Veteranos de la guerra civil de Costa Rica
Presidentes de partidos políticos de Costa Rica
Grandes cruces con brillantes de la Orden El Sol del Perú